Mazzano est une ville italienne de la province de Brescia ;
Mazzano est une ville italienne de la province de Vérone située dans la commune de Negrar ; 
Mazzano Romano est une commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale.